DSB S steht für folgende Lokomotiven der Dänischen Staatsbahnen:

 DSB S (I), spätere Baureihenbezeichnung der Schlepptenderlokomotiven GJ 9–14 (1886/1892), siehe GJ 9–14 #DSB S (I)
 DSB S (II), Tenderlokomotiven (1924/1928)